A Boston Marathon győztesei a verseny első megrendezése óta.

Jegyzetek

Források 
A Boston Marathon honlapja

Boston Marathon